Zrzeszenie Prawników Polskich
 Związek Patriotów Polskich
 Związek Pielęgniarek Polskich